Vairelles ist der Familienname folgender Personen:

 David Vairelles (* 1977), französischer Fußballspieler
 Tony Vairelles (* 1973), französischer Fußballspieler